Wahlkreis Frankfurt steht für:

 Landtagswahlkreis Frankfurt (Oder), Landtagswahlkreis in Brandenburg

Siehe auch:
 Wahlkreis Frankfurt am Main